Жан Мере (; 1604, Безансон — 31 января 1686, там же) — французский драматург.

Биография 
Учился в парижском College des Grassins. Предшественник Корнеля и Расина, впервые применивший к французскому театру начала античной драмы; пользовался расположением кардинала Ришельё.

В 1626 г. Мере удачно выступил с пасторалью «Сильвия», отличающейся стремлением к естественности и реализму: героиня её, пастушка, говорит простонародным наречием, принц, её возлюбленный, — языком придворным. В предисловии к пасторальной трагикомедии «Сильванира» («Silvanire ou la Morte-vivante»; театр «Бургундский отель», 1631) Mере заявляет, что итальянцы, обогнавшие французов во всех родах искусства, навели его на мысль обратиться к древним и к Аристотелю, в пиитике которого он нашел закон трёх единств — и этот закон он намерен строго соблюдать, чтобы сблизить драматическое представление с действительной жизнью.

Своё намерение Мере исполнил в трагедии «Софонисба» (1634) о борьбе долга и чувства, имевшей громадный успех. Хотя актерами «Бургундского отеля» новинка была плохо представлена, у публики она была настолько популярна, что когда в 1663 г. Корнель обработал тот же сюжет, он счел нужным извиниться перед публикой за свою дерзость; ещё Вольтер высоко ставил это произведение Мере. Драмы, написанные Мере после 1634 г., далеко не имели такого успеха, чем и объясняются необузданные нападки, с которыми Мере в 1637 г. обрушился на «Сида» Корнеля. Всего Мере написал 12 драм.

Произведения 
 La Sylvie (1621)
 Chryseide et Arimand (1625)
 трагикомедия La Sylvanire ou la Morte-vive (1631)
 комедия Les Galanteries du duc d’Ossonne (1632)
 трагикомедия La Virginie (1633)
 трагедия Le Marc-Antoine, ou la Cleopatre (1635)
 трагикомедия L’illustre corsaire (1636)
 трагедия Le Grand et dernier Solyman (1637)
 трагикомедия La Sidonie (1637)
 трагикомедия L’Illustre corsaire (1640)
 трагикомедия Le Roland furieux (1641)
 трагикомедия L’Athenais (1642)
 трагикомедия La Sidonie (1643)

См. также 
Спор о «Сиде»

Примечания

Литература 
 Mairet J. La Sophonisbe. P., 1945.
 Dannheiser. Studien zu Jean de Mairets Leben. Людвигсгафен, 1888.
 История французской литературы, т. 1. М.—Л., 1946. С. 382.